James Galloway ist der Name folgender Personen:
* James Galloway (Filmeditor) (1928–1996), US-amerikanischer Filmeditor
 James Chester Galloway (* 1964), australischer Ruderer 
 James N. Galloway (* 1944), US-amerikanischer Biogeochemiker

Siehe auch:
 Jim Galloway